Червонослободский сельский совет (укр. Червонослобідська сільська рада) — многозначный термин.

 Червонослободский сельский совет — входит в состав Бурынского района Сумской области Украины.
   — входит в состав Компанеевского района Кировоградской области Украины.
   — входит в состав Макаровского района Киевской области Украины.
 Червонослободский сельский совет — входит в состав Недригайловского района Сумской области Украины.
   — входит в состав Черкасского района Черкасской области Украины.